Niskanen ist der Familienname folgender Personen:
 Anja Niskanen (* 1968), finnische Musikerin
 Esko Antti Niskanen (* 1928), finnischer Politiker
 Heikki Niskanen (1896–1962), finnischer Politiker
 Iivo Niskanen (* 1992), finnischer Skilangläufer
 Ilmari Niskanen (* 1997), finnischer Fußballspieler
 Jyrki Niskanen (* ?), finnischer Opernsänger
 Kerttu Niskanen (* 1988), finnische Skilangläuferin
 Matt Niskanen (* 1986), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Mikko Niskanen (1929–1990), finnischer Filmregisseur
 Samuli Niskanen (* 1967), finnischer Eishockeyspieler
 William A. Niskanen (1933–2011), US-amerikanischer Ökonom
 Yrjö Hermanni Niskanen (1932–2007), finnischer Ökonom